Gastl ist der Name von:

 Martina Gastl (* 1974),  deutsche Brauwissenschaftlerin
 Martin Gastl (* 1988), österreichischer Skibobfahrer